Conto – operazione contabile per raccogliere, fissare e valutare spese, entrate, debiti, crediti ecc.
 Conto – calcolo
 Conto – sinonimo di conto corrente